Thörner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Thörner (1869–1940), deutscher Journalist, Liedertexter und Verleger
 Hans Thorner (1905–1991), deutsch-britischer Neurologe
 Heinrich Thörner (1893–1983), deutscher Elektrotechniker und Unternehmer
 Marc Thörner (* 1964), deutscher Journalist und Autor
 Otto Thörner (1873–1945), deutscher Pädagoge und Heimatdichter
 Tina Thörner (* 1966), schwedische Rallye-Navigatorin
 Wilhelm Thörner (1850–1920), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Grad Thörner, Säuregrad von Milch
 Günter Törner (* 1947), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Turner